Bonita heißt in der spanischen und der portugiesischen Sprache schön. 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bonita (Alabama), im Autauga County
 Bonita (Arizona), im Graham County
 Bonita (Colorado), im Saguache County
 Bonita (Florida), im Hillsborough County
 Bonita (Kalifornien), im San Diego County
 Bonita (Kansas), im Johnson County
 Bonita (Kentucky), im Woodford County
 Bonita (Louisiana), im Morehouse Parish
 Bonita (Mississippi), im Lauderdale County
 Bonita (Malheur County, Oregon)
 Bonita (Washington County, Oregon)
 Bonita (Texas), im Montague County
 Bonita (Wisconsin), im Oconto County
 Bonita Creek Estates, im Gila County, Arizona
 Bonita Junction, im Nacogdoches County, Texas
 Bonita Shores, im Lee County, Florida
 Bonita Springs, im Lee County, Florida
 Bonita Trading Post, im Apache County, Arizona

Sonstiges:
 Bonita Applebum, ein Lied der US-amerikanischen Hip-Hop-Gruppe A Tribe Called Quest
 Bonita (Händler), ein Bananenhandelsunternehmen
 Bonita (Kartoffel), eine Kartoffelsorte, siehe auch Liste von Kartoffelsorten
 Bonita (Magazin), ein Magazin
 Bonita (Unternehmen), ein Bekleidungsunternehmen

Personen:
 Bonita Granville (1923–1988), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Bonita Jeanetta Louw (* 1977), deutsche Soul- und Popsängerin

Sonstiges:
 Bonita Fork, Fließgewässer im Beaverhead County, Montana
 Bonita Group Mine, Mine im Saguache County, Colorado
 Bonita Lagoon, See im Santa Cruz County, Kalifornien
 Bonita Number One Claim, Mine im Lincoln County, New Mexico
 Bonita Number Two Claim, Mine im Lincoln County, New Mexico
 Bonita Prospect Number One, Mine im Carbon County, Wyoming
 Bonita Prospect Number Two, Mine im Carbon County, Wyoming

im NRHP gelistete Objekte:
 Bonita Springs School, in Bonita Springs, Florida, ID-Nr. 99000800
 Bonita Store, in Bonita, Arizona, ID-Nr. 98000172

Siehe auch
 Boneta
 Bonita Lake